Cesta, javna prometnica

Naselja
 Slovenija:
 Cesta (Rogaška Slatina, Slovenija), naselje u općini Rogaška Slatina